Gianluca Freddi (1987) – calciatore italiano
 Giovanni Freddi (1930-2012) – linguista, scrittore e docente italiano
 Luigi Freddi (1895-1977) – giornalista e politico italiano
 Laura Freddi (1972) – showgirl, conduttrice televisiva e cantante italiana
 Mario Freddi (...-...) – calciatore italiano
 Ruggero Freddi, noto anche con lo pseudonimo di Carlo Masi (1976) – ex attore pornografico italiano
 Stefano Freddi (1967) – giocatore di biliardo italiano
 Vando Freddi, citato anche come Wando Freddi (1948) – ex calciatore e allenatore di calcio italiano